Кубок Італії з футболу 1978—1979 — 32-й розіграш Кубка Італії з футболу. У турнірі взяли участь 36 італійських клубів. У фіналі «Ювентус» виграв у «Палермо» і вшосте завоював Кубок Італії.

Груповий раунд 
Минулорічний переможець Кубка «Інтернаціонале» автоматично пройшов до наступного раунду.

Група A 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

1/4 фіналу 

|}

1/2 фіналу 

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на transfermarkt 
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1978–1979
Італія
Італія
1978 в італійському спорті
1979 в італійському спорті